Schlacht, Belagerung oder Eroberung von Philippsburg bezeichnet folgende militärische Konflikte um die Festung Philippsburg:

 Belagerung von Philippsburg (1634) während des Dreißigjährigen Krieges durch die Schweden
 Eroberung von Philippsburg (1635), handstreichartige Rückeroberung durch kaiserliche Truppen
 Belagerung von Philippsburg (1644) durch französische Truppen
 Belagerung von Philippsburg (1676) während des Holländischen Krieges durch die Reichsarmee
 Belagerung von Philippsburg (1688) während des Pfälzischen Erbfolgekrieges durch Frankreich
 Belagerung von Philippsburg (1734) während des Polnischen Thronfolgekrieges durch Frankreich
 Belagerung von Philippsburg (1799) durch französische Revolutionstruppen